Pieter van der Does (1562 – 24 oktober 1599), Nederlands vlootvoogd.
 Pieter van der Does (ondernemer), oprichter Adyen